Хосе Мария Рубио Перальта ( SJ, ) — святой Римско-католической церкви, священник, монах из ордена иезуитов, исповедник.

Биография 
Родился в многодетной семье. После теологического обучения в 1897 году получил докторат по каноническому праву в Толедо. В 1887 году был рукоположен в священника. Служил викарием в городах Чинчон, Эстремера, исполняя обязанности капеллана монахинь в Мадриде и преподавая теологию в местной семинарии.

В 1906 году вступил в орден иезуитов и стал заниматься пастырской деятельностью среди беднейших жителей Мадрида.

Прославление 
6 октября 1985 года римский папа Иоанн Павел II причислил Хосе Марию Рубио Перальта к лику блаженных, 4 мая 2003 года он был причислен к лику святых.

День памяти в католической церкви — 2 мая.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Источник 
 RUIZ del REY, T.: Vital del P. Rubio S.J., Apóstol de Madrid, Madrid, 1957.
 LAMET, Pedro : De Madrid al Cielo. Biografía del Beato José M. Rubio S.I. (1864—1929), Santander, 1985.

Ссылки 
  Биография 

Капелланы
Католические святые
Святые Испании
Иезуиты Испании
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XXI веке
Святые иезуиты